Хелмонд () — многозначный термин.

 Хелмонд — город и община в провинции Северный Брабант, Нидерланды.
 Хелмонд, Кэтрин (1928—2019) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Хелмонд Спорт — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Хелмонд.
 Хелмонд — старинный замок на воде в провинции Северный Брабант, Нидерланды.